Barreiros puede hacer referencia a:

Personas 
 Eduardo Barreiros (1919 - 1992)  Empresario industrial español, fundador de Barreiros Diesel.
 Humberto de Souza Barreiros (1922-), botánico brasileño (autor de nombre científico).
 Quim Barreiros (1947-), cantante portugués.
 Quina Barreiros, cantante portuguesa.
 Ricardo Jorge Silva Barreiros (1982), jugador de hockey sobre patines portugués.

Abreviaturas 
 Barreiros, se emplea para indicar a Humberto de Souza Barreiros como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.

Empresas 
 Barreiros, industria de fabricación de camiones, automóviles, furgonetas, tractores, motores, y carrocerías.
 Granja de Barreiros, proyecto pedagógico.

Divisiones administrativas

en Brasil 
 Barreiros, ciudad de Pernambuco.
 Barreiros, barrio de São José, ciudad de Santa Catarina.

en España 
 Barreiros, municipio gallego de la provincia de Lugo.

en Portugal 
 Barreiro, ciudad del Distrito de Setúbal.
 Barreiros, barrio de la ciudad de Póvoa de Varzim.
 Barreiros, parroquia del municipio de Amares.
 Barreiros, parroquia del municipio de Valpaços.
 Barreiros, parroquia del municipio de Viseu.